

Toponyme

 Jaucourt, commune française qui a donné son nom à la famille Jaucourt.

Patronyme 
 Famille Jaucourt dont :
 Louis de Jaucourt (1704-1779), collaborateur de l'Encyclopédie.
 François de Jaucourt (1757-1852), comte, puis marquis, général et homme politique français.
 François Lévisse de Montigny de Jaucourt (1826-1909), fils de Louis Charles François Lévisse de Montigny de Jaucourt, lui-même fils adoptif de François de Jaucourt.
 Jacques Louis Jaucourt-Latour ou Jaucourt de La Tour (1736-1807), général de brigade français.

Divers
 Hôtel de Jaucourt ou de Narbonne, ou maison des Huguenots, à Paris, rue de Varenne,  : construit en 1777 par Denis Antoine pour Élisabeth de La Châtre. Celle-ci épousa en secondes noces le comte Louis Pierre de Jaucourt, qui donna son nom à l'hôtel.

Références